Moog è un nome di famiglia tedesco.

Persone 
 Alfons Moog (1915-1999) – calciatore tedesco
 Andy Moog (1960) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Heinz Moog (1908-1989) – attore tedesco
 Philipp Moog (1961) – attore e doppiatore tedesco
 Willy Moog (1888-1935) – filosofo tedesco
 Robert Moog (1934-2005) – inventore e imprenditore statunitense di origine tedesca

Musica
 Moog – sistema di sintetizzatori inventato da Robert Moog, proprietario della Moog Music.
 The Moog – gruppo musicale ungherese

Aziende
 Moog Music – azienda statunitense di strumenti musicali
 Moog Inc. – azienda statunitense di meccatronica

Cinema
 Moog – film documentario diretto da Hans Fjellestad nel 2004 e incentrato sulla figura di Robert Moog